Исады — хутор в Грязовецком районе Вологодской области.

Входит в состав Вохтожского муниципального образования, с точки зрения административно-территориального деления — в Вохтогский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Грязовца — 58 км, до центра муниципального образования Вохтоги — 1 км. Ближайшие населённые пункты — Чухарица, Глубокое, Вохтога, Тарасово.

По переписи 2002 года население — 52 человека (26 мужчин, 26 женщин). Всё население — русские.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Грязовецкого района